Еса Тікканен (; 25 січня 1965, м. Гельсінкі, Фінляндія) — фінський хокеїст, лівий нападник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за ГІФК (Гельсінкі), «Реджайна Петс» (ЗХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Нью-Джерсі Девілс», «Ванкувер Канакс», «Флорида Пантерс», «Вашингтон Кепіталс», «Йокеріт» (Гельсінкі), «Москітос Ессен», «Анян Халла».

В чемпіонатах НХЛ — 877 матчів (244+385), у турнірах Кубка Стенлі — 186 матчів (71+61). В чемпіонатах Фінляндії — 135 матчів (52+68), у плей-оф — 14 матчів (1+6). У чемпіонатах Німеччини — 46 матчів (8+21). Найбільших успіхів на клубному рівні досяг в «Едмонтоні», де більшість часу грав у першій ланці разом з Вейном Грецкі і Ярі Куррі.

У складі національної збірної Фінляндії провів 81 матч; учасник зимових Олімпійських ігор 1998 (6 матчів, 1+1), учасник чемпіонатів світу 1985, 1989, 1993, 1996 і 2000 (34 матчі, 10+10), учасник Кубка Канади 1987 і 1991 (11 матчів, 2+3). У складі молодіжної збірної Фінляндії учасник чемпіонатів світу 1983, 1984 і 1985. У складі юніорської збірної Фінляндії учасник чемпіонатів Європи 1982 і 1983.

Досягнення
 Бронзовий призер зимових Олімпійських ігор (1998)
 Бронзовий призер чемпіонату світу (2000)
 Володар Кубка Стенлі (1985, 1987, 1988, 1990, 1994)
 Срібний призер чемпіонату Фінляндії (2000)
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу (1984)
 Срібний призер юніорського чемпіонату Європи (1983).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Гельсінкі
Фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти ГІФК
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Анян Халла»
Хокеїсти «Москітос Ессен»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Володарі Кубка Стенлі
Фінські бронзові олімпійські медалісти